Tardos Béla (1910–1966) Erkel Ferenc-díjas zeneszerző
 Tardos Béla (1912–1991) vitorlázórepülő, repülő-meteorológus, szakíró